Alonso Fernández de Madrid (Madrid, ) noble i cavaller castellà
 Alonso Fernández de Madrid y Armunia (Palència, ca. 1474-1559) sacerdot i historiador castellà
 Alonso Fernández de Madrid y Ocaña (Madrid, ) noble i militar castellà